Отоман (намештај), део намештаја
 Диван (Османско царство), државни орган у Османском царству